Grand Prix du Comminges 1930 je bila sedemnajsta neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1930. Odvijala se je 17. avgusta 1930 v francoskem mestu Saint-Gaudens. Na isti dan je potekala tudi dirka Coppa Acerbo v Italiji.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 74
|  François Miquel
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 15
| 3:13:27
|-
! 2
| 73
|  Honoré Lormand
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 15
| +8:09
|-
! Ods
| 83
|  Claude Arthez
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 12
| Motor
|-
! Ods
| 71
|  Philippe Étancelin
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 10
| Menjalnik
|-
! Ods
| 70
|  René Dreyfus
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 6
| Motor
|-
! Ods
| 87
|  Navarro
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 
| 
|-
! Ods
| 80
|  Jean de Maleplane
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 
| 
|-
! Ods
| 78
|  Henri Durand
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 
| 
|-
! Ods
| 72
|  Louet
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 
| 
|-
! Ods
| 90
|  Georges Bouriano
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 0
| 
|}

Viri
 
 

1930
Sezona Velikih nagrad 1930